Деми́д:
 Демид — мужское русское личное имя греческого происхождения.
 Демид — река в России, протекает в Свердловской области.

См. также 
 Демидки
 Демидково
 Демидов